La barye est une unité de pression du système CGS.

 Alfred Barye (1839-1882), un sculpteur français, fils d’Antoine Louis ;
 Antoine-Louis Barye (1795 - 1875), un sculpteur français, père d’Alfred.

 Le square Barye (situé à la pointe amont de l’île Saint-Louis) square du  de Paris. On y trouve un monument à Barye. Le square et le monument perpétuent le souvenir d’Antoine-Louis Barye.